Mecistops — рід крокодилів, тонкомордих крокодилів, поширених в Африці на південь від Сахари.

{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
|label1=Crocodylidae
|sublabel1=(кронова група)
|1={{clade
 |label1=Osteolaeminae
 |1={{clade
  |1={{clade
   |1=Mecistops
   |2=Euthecodon }}
  |2= }}
 |label2=Crocodylinae
 |2= }} }}

 Етимологія 
Назва роду Mecistops, швидше за все, походить від давньогрецьких слів μήκιστ (mēkist), що означає «найдовший» і ὄψις (ópsis), що означає «вид» або «зовнішній вигляд».

 Опис 
Крокодили Mecistops'' живуть у прісноводних середовищах центральної та західної Африки. Вони віддають перевагу водоймам з великою рослинністю, щоб сховатися від здобичі та потенційних хижаків. Це крокодили середнього розміру, зазвичай трохи менші за нільського крокодила, але більші за кілька інших видів крокодилів. Дорослі особини зазвичай мають довжину близько 2.5 м, але відомо, що вони досягають 4.2 м. Вони важать від 125 до 325 кг. Самці значно більші за самок. У них тонка морда, яка використовується для лову здобичі, звідси і їх назва. Вони неймовірно сором’язливі, і на них негативно впливає людське турбування.

Примітки 

Роди плазунів